Flamengo Futebol Clube pode referir-se aos seguintes clubes esportivos brasileiros:
 Flamengo Futebol Clube (Americana) 
 Flamengo Futebol Clube (Pirajuí) 

Desambiguações de clubes